Plusieurs villes possèdent une rue des Archers :

Rue des Archers à Binche
 Rue des Archers à Bruxelles
 Rue des Archers à Mons

Rue des Archers à Lyon

Voir aussi 
 

Archers